La Ligue des champions 2000-2001 est la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises les meilleures équipes européennes.

Tours préliminaires

Premier tour

Deuxième tour

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C  

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Finale

Finale aller 

 Viborg HK : Susanne Munk Lauritsen (GB), Heidi Tjugum (GB) ; Karen Brødsgaard, Natalia Deriouguina (3, ), Maja Høyer-Nielsen, Vibeke Nesse (1), Christina Roslyng (2, ), Katrine Fruelund (4), Merethe Hansen (), Camilla Stilling, Majken Larsen Popp, Heidi Holme Astrup (12).
 RK Krim : Luminița Dinu-Huțupan (GB, ), Branka Jovanovic (GB) ; Branka Mijatovic (3, ), Nataliya Derepasko (6), Mihaela Bobocea, Agnieszka Beata Matuszewska (3), Inna Dolgun, Anja Freser (4, ), Deja Doler (2, ), Maja Mitrovic (1), Tatjana Oder (1, ), Olga Ceckova (2, ), Mihaela Ana Ciora.

Finale retour 

 RK Krim : Luminița Dinu-Huțupan (GB), Branka Jovanovic (GB) ; Branka Mijatovic (1), Nataliya Derepasko (6/3), Mihaela Bobocea, Agnieszka Beata Matuszewska (2, ), Inna Dolgun, Anja Freser (4, ), Deja Doler (8), Maja Mitrovic () Tatjana Oder (1, ), Olga Ceckova (3, ), Mihaela Ana Ciora.
 Viborg HK : Susanne Munk Lauritsen (GB), Heidi Tjugum (GB) ; Karen Brødsgaard (2, ), Natalia Deriouguina (1, ), Maja Høyer-Nielsen (), Vibeke Nesse (1), Ann Grete Nørgaard, Christina Roslyng (4, ), Katrine Fruelund (2), Camilla Stilling, Majken Larsen Popp (1), Heidi Holme Astrup (8/6).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligue des champions féminine de l'EHF
 Coupes d'Europe 2000-2001
 Coupe des Coupes (C2)
 Coupe de l'EHF (C3)
 Coupe Challenge (C4)
 Ligue des champions masculine (C1)

Liens externes 
 
 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1